Alligator River steht für:
 East, South und West Alligator River, drei australische Flüsse; siehe Alligator Rivers
 Alligator River (North Carolina), Fluss in den Vereinigten Staaten